Postskript

 PostScript, eine Seitenbeschreibungssprache
 Postskriptum, Nachsatz in einem Brief oder Artikel